Jarkko Kinnunen (né en 1984), athlète finlandais
Jorma Kinnunen (1941-2019), athlète finlandais
Jouni Kinnunen (né en 1983), biathlète finlandais
Justin Kinnunen (né en 1981), joueur de hockey sur glace américain
Kimmo Kinnunen (né en 1968), athlète finlandais
Leo Kinnunen (1943-2017), pilote automobile finlandais
Nastassia Kinnunen (1985-), biathlète biélorusse, naturalisée finlandaise
Tommi Kinnunen (1973-), un écrivain finlandais

Patronyme finnois